Phonotimpus är ett släkte av spindlar.

Phonotimpus ingår i familjen flinkspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Flinkspindlar
Phonotimpus